Fada N’Gourma ist eine Stadt (commune urbaine) und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement im Osten des westafrikanischen Staates Burkina Faso an der Straße von Ouagadougou nach Niamey gelegen. Es ist Hauptstadt der Region Est und der Provinz Gourma sowie Sitz des Königs der Gourmantché. Das Gebiet hat in dem in elf Sektoren unterteilten Hauptort und den 33 dazugehörigen Dörfern 124.577 Einwohner.

Fada N’Gourma ist eine lebendige Kleinstadt mit mehreren Behörden und einem Krankenhaus, einem großen zentralen Markt und einem Busbahnhof. Südlich liegen Naturschutzgebiete und Jagdzonen.

Fada N’Gourma wurde von Diaba Lompo unter dem Namen Bingo gegründet und später auch unter dem Namen Nungu bekannt. Yendabri machte es zu seiner Hauptstadt. Ein Baobab nahe dem königlichen Hof soll die Hufspuren des Pferdes tragen, auf dem Yendabri der Sage nach in den Himmel geritten sein soll.

Kultur 
 Das FESDIG (Festival Dilembu au Gulmu) ist ein Kulturfestival, das seit sieben Jahren im Dorf Tiantiaka im Osten Burkina Fasos, 27 km von Fada N'Gourma, stattfindet. Das Festival hat zum Ziel, die sozio-ökonomischen Bedingungen der Umgebung Tiantiakas zu verbessern, in dem es auf ihr kulturelles, künstlerisches und landwirtschaftliches Potential zurückgreift. Initiator des FESDIG ist der Verein A.T.C.D. (Association Todiyaba pour la Culture et le Développment) mit Sitz in Fada N'Gourma.

 Seit 2003 gibt es jährlich ein Festival der Fulbekultur unter dem Namen Finatawa.

Religion 
Fada N’Gourma ist Sitz des Bistums Fada N’Gourma.

Städtepartnerschaften 
Städtepartnerschaften bestehen mit Ettlingen (Deutschland), Épernay (Frankreich) und Middelkerke (Belgien).

Persönlichkeiten 
 Souleymane Ly (1919–1994), Pädagoge und Politiker in Niger
 Jean-Marie Untaani Compaoré (* 1933), römisch-katholischer Bischof von Fada N’Gourma

Galerie

Klimatabelle

Siehe auch 
 Liste der Städte in Burkina Faso

Weblinks 

 
 Festival Dilembu au Gulmu
 Fada N'Gourma – ça bouge: Portal zu Fada N'Gourma

Einzelnachweise 

Ort in Burkina Faso
Departement (Burkina Faso)
Est (Burkina Faso)
Ort in Afrika
Hauptort einer Verwaltungseinheit